Февро́ния (смотри также Евфросиния; разг. Февро́нья; прост. Хавро́ния, Хавро́нья, Хавро́шечка) — женское русское личное имя; восходит к , букв. «дочь очищенного». Именины: 8 июля, 10 октября, 10 ноября.

 Феврония Низибийская — святая дева, мученица из Низибии
 Феврония Сирская — монахиня преподобномученица, пострадала во время царствия Диоклетиана
 Пётр и Феврония — православные святые, муж и жена.
 В переносном смысле Хавроньей называют свинью

Примечания 

Русские женские имена
Имена греческого происхождения